Il doppio del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Matias Boeker e Noam Okun che hanno battuto in finale Mark Hlawaty e Brad Weston 63-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Huntley Montgomery /  Brian Vahaly (quarti di finale)

 Brian Baker /  Rajeev Ram (semifinali)
 Matias Boeker /  Noam Okun (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2004